Schwarzhorn kan syfta på följande platser:

Liechtenstein 

 Hinter-Grauspitz, bergstopp,

Schweiz 

 Schwarzhorn (Flüelapass), berg i Davos och Zernez kommuner, Graubünden, 
 Schwarzhorn (Brienz), berg i kantonen Bern, 
 Schwarzhorn (Mattertal), berg i Valais, 
 Punta Nera (bergstopp i Schweiz, Valais), Binn, 
 Schwarzhorn (Leukerbad), bergstopp i Valais, 
 Schwarzhorn (Vals), bergstopp i Graubünden,

Österrike 

 Schwarzhorn (bergstopp i Österrike, Tyrolen), Politischer Bezirk Innsbruck Land, 

Robotskapade Österrikeförgreningar